Ондрејов може бити:

 Ондрејов (Праг-исток), насељено мјесто у округу Праг-исток, Средњочешки крај, Чешка Република
 Ондрејов (Пелхримов), насељено мјесто у округу Пелхримов, крај Височина, Чешка Република